Jana z Évreux ( Jeanne d'Évreux, 1310 – 4. března 1371) byla francouzská a navarrská královna.

Život 
Jana se narodila jako poslední potomek Ludvíka, bratra francouzského krále Filipa IV. a Markéty z Artois. 5. července 1325 byla na základě papežského dispenzu provdána za svého bratrance, francouzského krále Karla IV. 11. května 1326 byla nová královnička v Sainte-Chapelle korunována.

Král se ani od třetí choti životaschopného mužského následníka nedočkal a nebyl mu dopřán dlouhý život. Zemřel ve Vincennes 1. února 1328 ve čtyřiatřiceti letech. Jana byla v tu dobu potřetí těhotná. První dvě těhotenství byla požehnána dcerami a bohužel pro rod Kapetovců byl i třetí královnin potomek ženského pohlaví. 1. dubna 1328 se narodila Blanka. Kapetovci tak vymřeli po meči. Poté se rozběhly přípravy na volbu nového panovníka. Na francouzský trůn usedl dosavadní regent Filip VI. jako první z dynastie Valois. Otcem nového krále byl Karel z Valois, mladší bratr Filipa IV. V podstatě šlo o nahrazení hlavní linie Kapetovců boční větví rodu.

Královna vdova odešla na své vdovské statky u Melunu, kde ji zastihla smrt roku 1371. Její srdce bylo pohřbeno v pařížském klášteře menších bratří, vnitřnosti v klášteře Maubuisson a tělo v Saint-Denis. Zanechala po sobě skvostné Hodinky a Breviář z dílny Jeana Pucella.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Externí odkazy 
 
 Hodinky Jany z Evreux - ukázka
 Busta Marie Francouzské, dcery Jany z Evreux (původně Saint-Denis, dnes Metropolitní muzeum)

Dynastie Évreux
Francouzské královny
Navarrské královny
Úmrtí v Île-de-France
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Pohřbení v klášteře Maubuisson
Pohřbení v klášteře minoritů v Paříži
Narození v roce 1310
Úmrtí 4. března
Úmrtí v roce 1371
Ženy